Баглаи () — название населённых пунктов на Украине:

 Баглаи — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Баглаи — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.